Papier kredowy, papier kredowany - papier powlekany cienką warstwą mieszaniny białego pigmentu mineralnego (zazwyczaj siarczanu baru i kaolinu) oraz kleju; charakteryzuje się śliskością i obniżoną wsiąkliwością.

Kredowy